Чернянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Чернянская волость (Енисейский уезд) — в составе Енисейской губернии
 Чернянская волость (Новооскольский уезд) — в составе Курской губернии
 Чернянская волость (Устюженский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Чернянская волость (Балтский уезд) — в составе Подольской губернии